Фане́рна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України і Росії.

Фанерна вулиця — вулиця в місті Київ.

Фанерна вулиця — вулиця в місті Владивосток.
 Фанерна вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Фанерна вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Фанерна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Фанерна вулиця — вулиця в місті Уфа.

Вулиці